Grad u Danskoj:
 Vejen, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Vejen (općina), općina u regiji Južna Danska